Loewenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Loewenfeld (1848–1927), preußischer General der Infanterie

 Philipp Loewenfeld (1887–1963), deutscher Rechtsanwalt
 Theodor Loewenfeld (1849–1919), deutscher Jurist
 Wilfried von Loewenfeld (1879–1946), deutscher Vizeadmiral und Rechtsritter des Johanniterordens

Siehe auch:
 Löwenfeld
 Marine-Brigade von Loewenfeld